|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule 3 International Trophy 2011
|-
| vorige: geen || volgende: geen ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Roberto Merhi || 133
|-
| 2 ||  Marco Wittmann || 101
|-
| 3 ||  Daniel Juncadella || 72
|}

De Formule 3 International Trophy 2011 was het eerste en enige seizoen van de Formule 3 International Trophy. Het seizoen bestond uit 8 races, verdeeld over 5 ronden.

Teams en coureurs 
 Alle coureurs rijden met een Dallara-chassis, het typenummer staat vermeld.

Races 
 Op 10 december 2010 werd de Formule 3 International Trophy-kalender van 2012 bekend, bestaande uit zes raceweekenden. De ronde die bedoeld was om het kampioenschap af te sluiten, de Korea Super Prix, werd later afgelast.

Kampioenschap
{|
|valign="top"|

Autosport in 2011
2011